Federico De Franchi Toso (1560-1630) – 96º doge della Repubblica di Genova
Federico De Franchi Toso (1642-1734) – 136º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica